Cabernet bezeichnet mehrere Rebsorten:

klassischen Sorten:
 Cabernet Franc
 Cabernet Sauvignon
Neuzüchtungen:
 Cabernet Blanc
 Cabernet Carbon
 Cabernet Cortis
 Cabernet Cubin
 Cabernet Dorio
 Cabernet Dorsa
 Cabernet Jura
 Cabernet Mitos
 Cabernet Satin (VB 91-26-29)
 Ruby Cabernet

CABERNET steht für:
 Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network, Europäisches Expertennetzwerk für Konversion

Siehe auch:

CABERNET